Kerschbaumer Sattel ist der Name folgender Gebirgspässe:

 Kerschbaumer Sattel (Oberösterreich)
 Kerschbaumer Sattel (Tirol)